Машкин — русская фамилия. Известные носители:

 Машкин, Алексей Степанович (1816—1904) — отставной поручик, почётный попечитель Обоянских училищ, краевед и этнограф-любитель.
 Машкин, Владимир Михайлович (в монашестве Серапион; 1854—1905) — русский богослов и философ.
 Машкин, Геннадий Николаевич (1936—2005) — русский советский, российский прозаик, детский писатель, журналист.
 Машкин, Денис Андреевич (род. 1998) — российский регбист.
 Машкин, Михаил Николаевич (1926—2014) — советский и российский историк. Д.и.н., профессор МПГУ, ведущий н.с. ИВИ РАН.
 Машкин, Николай Александрович (1900—1950) — советский историк античности, специалист по истории Древнего Рима.
 Машкин, Олег Валерьевич (род. 1979) — украинский боксёр, чемпион Европы.
 Машкин, Фёдор Иванович (1930—2002) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Машкин — хутор, Пристенский район, Курская область, Россия

Примечания